Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Estrie

Cookshire-Eaton

Danville

Racine

Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Isidore-de-Clifton

Saint-Ludger

Saint-Romain

Saint-Sébastien

Scotstown

Stanstead (ville)

Val-Joli

Valcourt (ville)

Waterville

Weedon

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Estrie
Histoire de l'Estrie
 Résultat